Labarthe est un toponyme (devenu patronyme) provenant de l'agglutination de « la  » qui désigne, en Gascogne et au Pays basque, les plaines alluviales inondables qui longent les cours d'eau. Signifie aussi le buisson ou le petit bois en occitan.

Patronymes 

 André Labarthe (1902-1967), ingénieur et homme de presse français ;
 André S. Labarthe (1931-2018), critique, producteur, réalisateur et scénariste français ;
 Gilles Labarthe (19?-), ethnologue et journaliste suisse ;
 Ludovic Labarthe (1985-), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Labarthe (1760-1824), haut fonctionnaire des affaires coloniales ;
 Pierre Labarthe (1846-1904), homme politique français ;
 Samuel Labarthe (1962-), acteur français.

Nom composé
 René Coulloumme-Labarthe (1915-2012), officier général français ;
 Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007), critique, philosophe français ;
 Marcelo Martini Labarthe (1984-), footballeur brésilien.

Toponymes 

 Labarthe, commune française du Gers ;
 Labarthe, hameau de la commune française de Puylaurens dans le Tarn ;
 Labarthe, commune française de Tarn-et-Garonne.

Voir aussi les communes 
 Labarthe-Bleys, commune française du Tarn ;
 Labarthe-Inard, commune française de la Haute-Garonne ;
 Labarthe-Rivière, commune française de la Haute-Garonne ;
 Labarthe-sur-Lèze, commune française de la Haute-Garonne ;
 La Barthe-de-Neste, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Trouley-Labarthe,  commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées.

Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France